Алексе́й Алекса́ндрович Семёнов:
 Семёнов, Алексей Александрович (род. 1947) — эстонский социолог и правозащитник.
 Семёнов, Алексей Александрович (род. 1949) — советский футболист; тренер.